Николай Николаевич:
 Панов, Николай Николаевич (1903—1973) — русский поэт, прозаик и журналист, участник литературной группы конструктивистов; писал под псевдонимом Дир Туманный.
 Панов, Николай Николаевич — народный депутат СССР в 1989-1991 годах, лётчик.
 Панов, Николай Николаевич — второй директор Ленинградского института связи.